Summit Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Summit Lake (Goudreau), sjö i Algoma District, Ontario, 
 Summit Lake (Josephine Creek), sjö i Algoma District, Ontario, 
 Summit Lake (Kabinakagami River), sjö i Algoma District, Ontario, 
 Summit Lake (Lochalsh River), sjö i Algoma District, Ontario, 
 Summit Lake, Frontenac County, sjö i Ontario, 
 Summit Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Summit Lake, Rainy River District, sjö i Ontario, 
 Summit Lake, Sudbury District, sjö i Ontario, 
 Summit Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 
 Summit Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 
 Summit Lake, Alberta, sjö, 
 Summit Lake, British Columbia, sjö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar